Hans Krebs může být:

 Hans Krebs (generál) (1898–1945) – německý generál za druhé světové války
 Hans Adolf Krebs (1900–1981) – německý biochemik, objevitel Krebsova cyklu
 Hans Krebs (politik) (1888–1947) – funkcionář DNSAP, později NSDAP v Českých zemích

Externí odkazy